USS Haraden je bilo ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Haraden (DD-183) 
 USS Haraden (DD-585)

Haraden